Губе́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Губенко, Антон Алексеевич (1908—1939) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Губенко, Валерий Александрович (1939—2000) — генерал армии Украины.
 Губенко, Василь Михайлович (известен под фамилией Чечвянский; 1888—1937) — советский украинский писатель, юморист и сатирик.
 Губенко, Евгений Степанович (1911—1959) — директор и главный конструктор СКБ-567, лауреат Сталинской премии.
 Губенко, Николай Николаевич (1941—2020) — советский, российский актёр, режиссёр, сценарист, политик.
 Губенко, Павел Михайлович (псевдоним Остап Вишня; 1889—1956) — советский украинский писатель-сатирик и юморист.